Межево́й — хутор в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Ростовановский сельсовет.

География 
Расстояние до краевого центра: 209 км.

Расстояние до районного центра: 30 км.

Межевой расположен на берегу водохранилища Ростовановское. К северу от хутора проходит Малый Левобережный канал. В 500 м к юго-востоку от населённого пункта находится общественное открытое кладбище площадью 2000 м².

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 34 %, турки — 63 %.

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)